Seemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Seemüller (* 1966), deutscher Sportreporter
 Joseph Seemüller (1855–1920), österreichischer Sprachwissenschaftler, Germanist und Hochschullehrer
 Otto Seemüller (1911–1987), deutscher Jurist und Rechtsanwalt